Bieg na dystansie 10 000 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze. Rozegrano od razu bieg finałowy 29 sierpnia 1978 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Finlandii Martti Vainio. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu cztertech zawodników z czternastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 10000 metrów mężczyzn